Gerok ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Gerok-Reiter, deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Friedrich von Gerok (1786–1865), deutscher Theologe
 Friedrich von Gerok (Offizier) (1854–1937), württembergischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg
 Karl von Gerok (1815–1890), deutscher Theologe und Lyriker, Oberhofprediger
 Karl Ludwig Gerok (1906–1975), deutscher Kirchenmusiker
 Wolfgang Gerok (1926–2021), deutscher Mediziner